

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kluczbork

Rosja 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sławskoje

Zobacz też 
 Creutzburg
 Creuzburg
 Kreuzberg
Kreutzburg (Kryżborg) na Łotwie